Vytas ist ein litauischer männlicher Vorname (abgekürzt von Vytautas).

Personen 
Vytas Milius (* 1949), Richter, Gerichtspräsident des Appellationsgerichts 
Vytas Navickas (* 1952) Politiker, Wirtschaftsminister, Mitglied von Seimas
Victor (Vytas) Palčiauskas (* 1941), US-amerikanischer Schachspieler litauischer Herkunft

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname